Donatien ist der Familienname folgender Personen:
 David Donatien (* 1970), französischer Musik-Instrumentalist und Produzent
 Émile-Bernard Donatien (1887–1955), französischer Regisseur und Schauspieler

Siehe auch:
 Donatianus